Музыка́льный фильм — разновидность звукового кино. Жанр киноискусства, особенность которого состоит в том, что актёры фильма не только участвуют в диалогах, но и исполняют песни, содержание которых дополняет сюжет. Множество музыкальных фильмов снимается на основе мюзиклов и оперетт. Также музыкальные фильмы часто становятся удобным форматом для профессиональных певцов, приглашённых играть главные роли. К музыкальным также относят фильмы, в которых актёры не поют, а танцуют под музыку, причём эти танцы являются частью сюжета (один из них, например, «Зимний вечер в Гаграх»).

По определению Сергея Эйзенштейна: 

Первым в истории музыкальным фильмом стал «Певец джаза» («The Jazz Singer», ); в Европе — «Под крышами Парижа» () Рене Клера, в Советском Союзе — «Весёлые ребята» ().

См. также 
 :Категория:Музыкальные фильмы по жанрам
 Мюзикл
 Оперетта
 Звуковое кино

Примечания

Литература 
 
 

Жанры кино